Scharnhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Scharnhorst (1915–2009), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Gerhard von Scharnhorst (1755–1813), preußischer General und Heeresreformer
 Konstantin Wassiljewitsch Scharnhorst (1846–1908), russischer Topograf und Hochschullehrer
 Wilhelm von Scharnhorst (1786–1854), preußischer General der Infanterie

Scharnhorst ist der Name folgender Orte:
 Flecken Scharnhorst, heute Teil von Basse (Neustadt am Rübenberge)
 ehemaliger Name eines Dortmunder Stadtteils, jetzt Alt-Scharnhorst
 Stadtbezirk Scharnhorst, ein Stadtbezirk in Dortmund
 Scharnhorst (Eschede), Ortsteil der Gemeinde Eschede im Landkreis Celle
 Scharnhorst (Verden), Stadtteil von Verden (Aller)
 Czarnówko (Nowa Wieś Lęborska), Ort in Pommern

Scharnhorst steht für:
 Scharnhorst (Schiff, 1904), Reichspostdampfer des Norddeutschen Lloyd von 1904
 SMS Scharnhorst, Großer Kreuzer der Kaiserlichen Marine von 1907
 Scharnhorst (Schiff, 1915), Fischdampfer, der im Ersten Weltkrieg als Vorpostenboot diente
 Scharnhorst (Schiff, 1925), Passagierschiff
 Scharnhorst (Schiff, 1935), Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd von 1935
 Scharnhorst (Schiff, 1936), Schlachtschiff der Kriegsmarine von 1936
 Scharnhorst (F 213), aus britischen Beständen erworbene Fregatte der Bundesmarine

 Scharnhorst (Fernsehserie)

Siehe auch:
 Scharnhorst-Ost
 Zeche Scharnhorst
 Scharnhorstgymnasium Hildesheim
 Scharnhorst-Orden